Adem er et drengenavn der især bruges i Tyrkiet og den muslimske del af verden. Navnet kan henføre til flere artikler:

 Adem Demaçi (1936-), Kosovo-albansk menneskerettighedsforkæmper og politiker.
 Adem Jashari (1955–1998), tidligere øverstbefalende i Kosovos befrielseshær UÇK.
 Adem Ljajić (1991-), serbisk fodboldspiller.

Drengenavne